SYL steht für:

 die Abkürzung
 Somali Youth League (Somalische Jugendliga, erste politische Partei Somalias)
 Strapping Young Lad (kanadische Industrial-/Thrash-Metal-Band)
 Yakutia Airlines, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

 den Namen
 Syl Cheney-Coker (* 1945), sierra-leonischer Schriftsteller

SYL